Адикаевский — русская фамилия.

Известные носители 
 Адикаевский, Алексей Семёнович (1838—1898) — участник Крымской войны, тайный советник, член Санкт-Петербургского ветеринарного комитета.
 Адикаевский, Василий Васильевич (1878—1940) — русский журналист и поэт-сатирик.